Magyar Nemzeti Szocialista Párt (1933–1938) – Festetics Sándor gróf pártja
Magyar Nemzeti Szocialista Párt (1937–1938) az első olyan párt, melyben egyesült szinte minden nemzetiszocialista párt, frakció, mozgalom stb.
Magyar Nemzeti Szocialista Párt (1941–1942?) – 1941 szeptemberében a Nyilaskeresztes Pártból kilépett Pálffy Fidél és Baky László alakított egy fasiszta pártot ugyanezen a néven. Szövetségre léptek az Imrédy-féle Magyar Megújulás Pártjával, ami 1944 májusára végleg felbomlott. Pálffyék a nyilas puccsot követően azonnal csatlakoztak a Nyilaskeresztes Párthoz.

Más pártok ugyanezen néven 

Az 1930-as években a legtöbb nemzetiszocialista pártot a sűrű betiltások és újjáalakulások, valamint összeolvadások és kiválások, illetve a programjaik hasonlósága miatt az elnevezésüktől és a személyi különbségektől függetlenül gyakorta egyszerűen Magyar Nemzeti Szocialista Párt (a nemzetiszocialistát hol egybe-, hol különírva) néven említették. Hogy ez a megnevezés valójában hány (és mely) pártokat takart, ma már csak részben állapítható meg. Például a Meskó Zoltán vezette Magyar Nemzeti Szocialista Földműves és Munkáspárt rövidebb megnevezése is ez volt.